Саариярви (Сариярви) — топоним в Карелии и Финляндии.

 Саариярви — город в провинции Центральная Финляндия в Финляндии.
 Сариярви — озеро в Питкярантском районе Карелии.
 Сариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, исток Саркайоки.
 Сариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, в бассейне Сюскюянйоки.
 Сариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, в бассейне Койринйоки.
 Сариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, в бассейне Койтайоки, западное.
 Сариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, бассейн Толвайоки.
 Сариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, на реке Лоймоланйоки.
 Сариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, исток Сариярвянйоки.
 Сариярви — озеро в Печенгском районе Мурманской области.
 Саариярви — озеро в Суоярвском районе Карелии, устье Ирсты.
 Саараръярви — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.
 Сарыйярви — озеро в Прионежском районе Республики Карелия.
 Шариярви — озеро в Костомукшском городском округе.
 Шуарыярви — озеро в Муезерском районе Республики Карелия.